García Sánchez pueden ser el nombre de:
García Sánchez I de Pamplona, rey de Pamplona (Navarra).
García Sánchez II de Pamplona, rey de Pamplona (Navarra).
García Sánchez III de Pamplona, rey de Pamplona (Navarra).
García Sánchez de Castilla, conde de Castilla.
García-Sánchez, comunicador y poeta español.
Garci Sánchez de Badajoz, poeta español.

También es el apellido de:
José Luis García Sánchez
Julián García Sánchez 
Miguel Ángel García Sánchez 

Si invertimos el orden también puede referirse a:
Alfonso Sánchez García 
Antonio Sánchez García 
Carlos Sánchez García 
José María Sánchez-Silva y García-Morales.